Vakari ima više značenja:
 Vakari (Trevizo)
 Vakari (Verona)